Saint-Séverin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Séverin, Charente, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Séverin-d'Estissac, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Séverin-sur-Boutonne, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Séverin, kyrkobyggnad i Paris,

Kanada 

 Saint-Séverin (kommun i Kanada, Québec, Mauricie), 
 Saint-Séverin (kommun i Kanada, Québec, Chaudière-Appalaches), 

Robotskapade Kanadaförgreningar